«Think About Things» («Подумай про речі») — це пісня ісландського співака Даді Фрейра та його групи Gagnamagnið. Пісня вийшла 10 січня 2020 року з ісландською назвою «Gagnamagnið» (букв. «The datavolume»), назва гурту. Він повинен був представляти Ісландію на Євробаченні-2020 у Роттердамі, Нідерланди.  Колектив збирався змагатися на Євробаченні з англійською версією своєї пісні.  До скасування конкурсу пісня вважалася однією з фаворитів для перемоги.  Пісня стала вірусним хітом, отримавши визнання у багатьох міжнародних знаменитостей.  

Пісня перемогла в конкурсі пісень Der kleine, Sveriges 12: a, ESC: Norge bestemmer та Євробаченні 2020: Big Night In!, австрійська, шведська, норвезька та австралійська альтернативні версії Євробачення 2020 відповідно.

Фон і композиція 
Пісня має дві різномовні версії - одну ісландською («Gagnamagnið»; випущена 10 січня 2020 року) та одну англійською («Think About Things»). Значення лірики двох версій різняться. В одному з інтерв'ю Даді заявив, що в текстах ісландської версії «йдеться про Gagnamagnið (вигаданий гурт, який ми виконуємо, як на Сонгвакеппніна), який приходить із майбутнього та космосу, щоб врятувати світ своїм новим танцем».

Гурт змагався б на Євробаченні з англійською версією своєї пісні. Даді заявив, що вважає англомовну лірику «справжньою версією пісні». Даді описав, як англійська лірика пісні стосується його немовляти доньки: 

Тексти пісень «Think About Things» є одними з найбільш особистих, які я писав. Пісня про мою маленьку дівчинку, яка народилася у квітні минулого року. Я говорю про відчуття, яке виникає в перші дні та тижні, коли ти знаєш, що любиш цю людину всім серцем, хоча ти насправді не маєш такої взаємодії. На початку вона не робить так багато, тому я дуже рада дізнатися, що вона думає про всі речі. Зараз їй майже 10 місяців, і вона стала таким персонажем, тому тексти пісень вже не застосовуються настільки, вона починає повідомляти нам, що вона думає.

Музичне відео та просування 
Музичне відео англійської версії пісні вийшло 14 лютого 2020 року.  Після того, як Dadi на Söngvakeppnin переміг, багато людей завантажили кліпи на соціальному медіа, в яких вони танцювали під пісню. Це явище почалося після того, як «карантинне відео» із піснею, опубліковане у Twitter, стало вірусним, заробивши 348 200 вподобань та 7,9 мільйона переглядів (станом на 10 червня 2020 року).  Пісня отримала визнання критиків кількох міжнародних знаменитостей  а деякі з них, зокрема Дженніфер Гарнер та San Antonio Spurs    завантажили власні танцювальні відео до цієї пісні на платформах соціальних мереж. Напередодні трансляції Євробачення: Європо, запалюй світло, шоу на заміну скасованого пісенного конкурсу Євробачення, Даді завантажив на YouTube фанатське відео «Подумай про речі» із багатьма з цих кліпів.  Під час Europe Shine A Light він сказав, що відгук на його пісню був «надзвичайним».

Конкурс пісні Євробачення 
Пісня повинна була представляти Ісландію на Євробаченні 2020 року, після того, як Daði & Gagnamagnið був обраний на Söngvakeppnin 2020, музичному конкурсі, що відбирає заявки Ісландії на Євробачення. 28 січня 2020 року було проведено спеціальне жеребкування розподілу, яке вивело кожну країну в один із двох півфіналів, а також в якій половині шоу вони виступатимуть. Ісландія потрапила у другий півфінал, який відбудеться 14 травня 2020 року, і його планували виступити в першій половині шоу.

Чарти 
Пісня досягла 34-го місця у рейтингу Великої Британії Singles Chart, що зробило її першим вступом на Євробачення, який потрапив у Топ-40 Великої Британії з часів «Heroes» від Монс Сельмерлев  у 2015 році.

Щотижневі графіки

Сертифікати

Чарти на кінець року

Примітки

Посилання 

Пісні Ісландії на Євробаченні
Сингли 2020